Patriarchaat Antiochië (pre-Chalcedon) voor de oude geschiedenis van dit patriarchaat, voor de splitsing tussen het Grieks-orthodoxe en het Syrisch-orthodoxe patriarchaat
 Oosters-orthodoxe kerken:
 het Grieks-orthodox patriarchaat van Antiochië met zetel in Damascus (Syrië)
 Oriëntaals-orthodoxe kerken:
 het patriarchaat van de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië met zetel in Damascus (Syrië)
 Oosters-katholieke kerken:
 Maronitische Kerk:
Maronitisch patriarchaat van Antiochië met zetel in Bsharri (Libanon)
Syrisch-Katholieke Kerk:
Syrisch-katholiek patriarchaat van Antiochië met zetel in Beiroet (Libanon)
 Melkitische Grieks-Katholieke Kerk:
Melkitisch Grieks-katholiek patriarchaat van Antiochië met zetel in Damascus (Syrië)
 Rooms-Katholieke Kerk:
 het historische Latijns patriarchaat van Antiochië, dat van 1099 tot 1268 bestond, en daarna tot 1964 als titulair patriarchaat.

Zie ook 
 Lijst van patriarchen van Antiochië (tot 544)
 Lijst van Grieks-orthodoxe patriarchen van Antiochië (512/544-heden)
 Lijst van Syrisch-orthodoxe patriarchen van Antiochië (512/544-heden)
 Lijst van maronitische patriarchen (938-heden)
 Lijst van Syrisch-katholieke patriarchen van Antiochië (1662-1702 en 1782-heden)
 Lijst van melkitische Grieks-katholieke patriarchen van Antiochië (1724-heden)
 Lijst van Latijnse patriarchen van Antiochië (1099-1268/1964)

Antiochie